Delcambre bezeichnet:

 Delcambre (Louisiana), Ort im Vermilion Parish im US-Bundesstaat Louisiana
 Victor-Joseph Delcambre (1770–1858), französischer Offizier der Infanterie